Джульет Роуз Ландау (; род. ) — американская актриса, наиболее известная по роли Лоретты Кинг Хедлер в фильме «Эд Вуд» и Друсиллы в сериале «Баффи — истребительница вампиров» и спин-оффе «Ангел».

Биография 
Родилась в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в семье Мартина Ландау и Барбары Бэйн. Была профессиональной балериной. В прошлом наставником актрисы был Сьюзен Перес. Джульет Ландау является членом актёрской студии, а в 2008 году она стала наставником Майка Медавого.

Карьера 
В 1994 году снялась в фильме «Эд Вуд» в роли Лоретты Кинг, а также вместе с Вупи Голдберг в «Теодоре Рекс». Далее сыграла роль вампирши Друзиллы в телесериалах «Баффи — истребительница вампиров» и «Ангел». Стив Винберг из газеты The New York Times сказал: «Джульет Ландау превосходна, но игра Друзилы кисло-запутанная, нечто среднее между Офелией и Кассандрой».

Ведущие роли в независимых фильмах включают: «Жёлтые обои», «Зримая тьма», «Кошмар дома на холме», «Возвращение», «Жизнь среди каннибалов», «Опустошитель».

В качестве приглашённой актрисы снялась в эпизодах телесериалов «Тысячелетие», «Её звали Никита», «Сильное лекарство». Также озвучивала мультфильмы «Бен 10» и «Лига неограниченной справедливости», «Мыслить как преступник».

Ландау получила положительные отзывы за свою работу в театре. Среди её лучших работ постановки «Проснись и пой», «Отказ нервов», «Мы говорим сегодня здесь», «Песни войны». Джульет сыграла Наташу в «Трёх сёстрах», вместе с Аль Пачино. Её первой работой в качестве режиссёра стал документальный фильм Take Flight, рассказывающий об актёре Гэри Олдмене. Он сказал:« У Джульет Ландау исключительный талант! Я поручил ей снять документальный фильм обо мне и я в восторге от результата. Фильм показывает меня совершенно в ином свете. Я с удовольствием поработаю с Джульет ещё раз». Ландау также написала короткий сценарий к фильму «Сиси», адаптированный Эндрю Прайном. Позже она сыграла Клэр в британском фильме ужасов «Haunted Echoes», режиссёра Гэри Бромли Дэвенпорта.

В 2009 году Ландау была одним из двух авторов комикса «Ангел: После падения», совместно с Брайаном Линчем. Она была не только сценаристом комикса, но и создателем обложки и внутреннего наполнения комикса. Ландау заявила, что хотела бы продолжить работу над комиксами «вселенной Баффи».

Фильмография 
 2012 Мыслить как преступник — мать Джеймса Хитриджа
 2009 Земля Ханаан — Элизабет Кросс
 2009 Зелёный Фонарь: Первый полёт — Лабелла
 2008 Бен 10: Инопланетная сила — Хелен, Натали, Вердона
 2008 Жёлтые обои — Шарлотта
 2007 BioShock — озвучивание
 2005-2006 Лига неограниченных возможностей — Тала
 2000-2004 Ангел — Друзилла
 2003 Сильное лекарство — Лоррейн (эпизод)
 2003 Кошмар дома на холме — Джулия Каннингхем
 1997—2003 Баффи — истребительница вампиров — Друзилла
 1999 Её звали Никита — Сара Джеррард и Джен Бейлин
 1999 Тысячелетие — Джейни Бронштейн
 1995 Теодор Рекс — Вероника Шейд
 1994 Прямое попадание — Шелли
 1994 Эд Вуд — Лоретта Кинг

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Джульет Ландау
 

Родившиеся в 1965 году
Актрисы по алфавиту
Персоналии:Лос-Анджелес
Актрисы театра США
Актрисы озвучивания США
Киноактрисы США